Первый этап Кубка мира по биатлону 2015/2016 прошёл в шведском городе Эстерсунде (вс, 29 ноября — вс, 6 декабря 2015 года).

{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Таблица призовых мест
! width="120"|Страна
! width="50"|
! width="50"|
! width="50"|
! width="50"|Всего
|-
| align="left"|  || 3 || 0 || 1 || 4
|-
| align="left"|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| align="left"|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| align="left"|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| align="left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left"|  || 0 || 4 || 2 || 6
|-
| align="left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left"|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align="left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
! Всего !! 8 !! 8 !! 8 !! 24
|}

 Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

 Результаты 

 Гонка дуэтов 

 Смешанная эстафета 

 Мужская индивидуальная гонка 

 Женская индивидуальная гонка 

 Мужская спринтерская гонка 

 Женская спринтерская гонка 

 Мужская гонка преследования 

 Женская гонка преследования 

 Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

 Кубок наций МужчиныЖенщины'''

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

1-й этап